Medway Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Medway Creek (Thames River), Nebenfluss des Thames River (Ontario) in Ontario, Kanada
 Medway Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland, Australien